Вильярьесо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альфос-де-Бургос. Занимает площадь 10,687 км². Население — 529 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса
Населённые пункты Бургоса